Biografia: 
 Antoni Gaudí i Cornet (18521926), arquitecte modernista
 Pasqual Gaudí (Vilafranca del Penedès, 1556 - Escaladei, Priorat, 1621), pintor català
 Cinema: Premis Gaudí de cinema, atorgats des de 2008 per l'Acadèmia del Cinema Català
 Moda: Passarel·la Gaudí
 Òpera: Gaudí (Guinjoan) de Joan Guinjoan Gispert
 Geografia:
 A Barcelona
 Casa Museu Gaudí
 Teatre Gaudí de Barcelona
 Estació de Gaudí del metro de Barcelona
 Gaudí Experiència
 A Reus
 Gaudí Centre
 Barri Gaudí
 Universitats: Reial Càtedra Gaudí de la UPC